Xena může znamenat:
 Eris (trpasličí planeta) – trpasličí planeta, původně provizorně nazvaná Xena
 Xena (seriál), americký televizní seriál
 Xena (postava), hlavní hrdinka seriálu
 křestní jméno, domácí podoba jména Polyxena
 Xena Longenová, rozená Polyxena Marková (1891-1928) – česká herečka, první manželka Emila Artura Longena